Коньяк () — міцний алкогольний напій
 Коньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Коньякський ярус